El príncipe Gabriel, duque de Dalarna (Gabriel Carl Walther Bernadotte; Danderyd, Suecia; 31 de agosto de 2017) es el segundo hijo del príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, y su esposa, la princesa Sofía, duquesa de Värmland. Es el sexto en la línea de sucesión al trono. Gabriel es hermano de los príncipes Alejandro de Suecia y Julián de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
La casa real sueca anunció el segundo embarazo de la princesa Sofia en marzo de 2017, mediante un comunicado.

El príncipe Gabriel nació el 31 de agosto de 2017 en el Hospital Danderyd en Danderyd, Suecia. Pesó 3,4 kilogramos y midió 49 centímetros al nacer. Su nacimiento fue celebrado con una salva de disparos en Estocolmo. 

Su nombre y título fueron anunciados por el rey Carlos XVI Gustavo el 4 de septiembre de 2017 durante una reunión de gabinete de Estado. Ese mismo día se celebró una misa Te Deum en la Capilla del Palacio Real de Estocolmo, a la que asistió la familia real sueca y su familia materna.

Bautizo 
Su bautizo tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017 en la Capilla Real del Palacio de Drottningholm. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo emérito Anders Wejryd. El pequeño príncipe lloró sin parar y su madre, Sofia de Suecia, vistió el traje típico de Dalecarlia, ducado que ostenta Gabriel.

Sus padrinos de bautismo fueron: la princesa Magdalena de Suecia (su tía paterna), Sara Hellqvist (su tía materna), Oscar Kylberg (socio de Carlos Felipe), Carolina Pihl (amiga de Sofía), y Thomas de Toledo Sommerlath (sobrino de la reina Silvia). 

Durante la ceremonia, Gabriel recibió la Orden de los Serafines, la más alta condecoración sueca, de las manos de su abuelo, el rey Carlos Gustavo. 

Nombres

 Gabriel (Gabriel): por gusto personal de sus padres. 
 Carlos (Carl): en honor a su padre, y a su abuelo paterno el rey Carlos XVI Gustavo, que lleva este nombre en primera posición. 
 Walther (Walther): en honor a su bisabuelo paterno, Walter Sommerlath.

Hermanos
 Alejandro de Suecia, nacido el 19 de abril de 2016.
 Julián de Suecia, nacido el 26 de marzo de 2021.

Príncipe de Suecia 
Su único acto oficial hasta el momento, ha sido el bautizo de su prima paterna, la princesa Adriana, el 8 de junio de 2018.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos 
31 de agosto de 2017 – 6 de octubre de 2019: Su Alteza Real el príncipe Gabriel de Suecia, duque de Dalarna.
7 de octubre de 2019 – presente: Príncipe Gabriel de Suecia, duque de Dalarna.

(En sueco: Prins Gabriel av Sverige, hertig av Dalarna)

Distinciones honoríficas suecas 
 Caballero de la Orden de los Serafines (01/12/2017).
 Caballero de la Orden de Carlos XIII (31/08/2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real Sueca  (en inglés)
 Página oficial de SAR, el príncipe Gabriel (en inglés)

Familia Real Sueca
Nobles de Suecia del siglo XXI
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Caballeros de la Orden de los Serafines
Nacidos en Danderyd